Ardales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ardales (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Ardales (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar